Surin puede referirse: 

En Francia:
 Surin, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Surin, comuna francesa situada en Vienne.

En Tailandia:
Surin, localidad tailandesa.
Surin, provincia de Tailandia.
Islas Surin, en el mar de Andamán.

Otros:
 Surin Pitsuwan, político tailandés.